БИП — аббревиатура:

 БИП — боевой информационный пост.
 БИП — система бездефектного изготовления продукции (БИП).
 БИП — Университет права и социально-информационных технологий.